

Patronyme 

Luciano Salce (né le  à Rome et mort dans la même ville le ) est un réalisateur et acteur italien.
Giuliana Salce (née le  à Ostie, une frazione de la ville de Rome, dans le Latium) est une ancienne athlète italienne spécialiste de la marche athlétique. 
Carlos Salcés (né le  à Mexico) est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et monteur de cinéma mexicain.

Toponyme

Arauzo de Salce est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León.
Salce est une municipalité espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León et de la province de Zamora. En 2015, elle compte .

Les Salces est une commune française, située dans le département de la Lozère en région Occitanie.

Shalë en albanais et Šalce en serbe latin (en serbe cyrillique : ) est une localité du Kosovo.